Boy Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Boy Lake (Cass County, Minnesota)
 Boy Lake (Itasca County, Minnesota)
 Boy Lake (Montana)

Siehe auch:
 Boys Lake